Něrpičje () má několik významů. Něrpičje znamená „tulení“ (podle něrpa – druh tuleně).

 Něrpičje (Sachalin) – přístav na Sachalinu
 Něrpičje (Kamčatka) – jezero na Kamčatce
 Něrpičje (Sacha) – jezero v Jakutské republice